Міжконтинентальний кубок з футболу 2000 — 39-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1999—2000 іспанський «Реал Мадрид» та переможець Кубка Лібертадорес 2000 аргентинський «Бока Хуніорс». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 28 листопада 2000 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка вдруге за свою історію здобув «Бока Хуніорс».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1999—2000
 Кубок Лібертадорес 2000

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 2000 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 2000 на transfermarkt  

2000 у футболі
2000
Футбольні змагання у Токіо
Листопад 2000